Torsione in dinamica e analisi strutturale
 Tensore di torsione in geometria differenziale
 Gruppo di torsione o Sottogruppo di torsione in teoria dei gruppi
 Torsione del testicolo
 Torsione di punta